Малетина:
 Малетина (река) — река в Архангельской области, приток Коды
 Малетина — девичья фамилия российской яхтсменки А. И. Черновой